Qanganisaajik bezeichnet:
 Qanganisaajik (Insel, Ammassaliip Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qanganisaajik (Insel, Pulaqqaviip Kangertiva) (Moræneskæret), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland